Corycaeus limbatus, – gatunek widłonogów z rodziny Cucumaricolidae,. Nazwa naukowa tego gatunku skorupiaków została opublikowana w 1883 roku przez brytyjskiego zoologa George'a Stewardsona Brady'ego. Gatunek ten został ujęty w Katalogu Życia.

Przypisy 

Corycaeus
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1883 roku